Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1950 года прошли с 28 февраля по 12 марта в Гватемале, Гватемала. В соревнованиях приняло участие 1390 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1950 год в спорте
Февраль 1950 года
Март 1950 года
1950-е годы в Гватемале
Международные спортивные соревнования в Гватемале